Wulf – fikcyjna postać z powieści J.R.R. Tolkiena
 Wulf – niemiecka nazwa estońskiej wyspy Aegna

 Berthold Wulf – niemiecki ksiądz, poeta i filozof
 Theodor Wulf – niemiecki fizyk i jezuita